Бутрум () — комната на стадионе «Энфилд», в городе Ливерпуле. Здесь с 1960-х по 1990-е, проходили совещания тренерского штаба «Ливерпуля». После назначения на пост главного тренера команды Кенни Далглиша в январе 2011 комната была возвращена как совещательный орган тренерского штаба команды.

История 

После назначения на тренерский пост главным тренером Билла Шенкли, в декабре 1959, он, ведя курс на возвращение клуба в элиту английского футбола, решил переоборудовать складское помещение для хранения бутс в совещательный орган тренерского штаба команды, где проходили обсуждения матчей, тактик и прочих вопросов.

Достижения Тренеров Бутрум

Билл Шенкли 
 Чемпионы Второго Дивизиона: 1961/62
 Чемпионы Первого Дивизиона: 1963/64, 1965/66, 1972/73
 Суперкубок Англии: 1964, 1965
 Кубок Англии: 1965, 1974
 Кубок УЕФА: 1972/73

Боб Пэйсли 
 Суперкубок Англии: 1974, 1976, 1977, 1980, 1982
 Чемпионы Первого Дивизиона:  1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/1980, 1981/82, 1982/83
 Кубок Лиги: 1980/81, 1981/82, 1982/83
  Кубок Европейских Чемпионов: 1976/77, 1977/78, 1980/81
 Суперкубок УЕФА: 1976/77, 1977/78
 Кубок УЕФА: 1975/76

Джо Фэган 
 Чемпионы Первого Дивизиона: 1983/84
 Кубок Лиги: 1983/84
 Кубок Европейских Чемпионов: 1983/84

Кенни Далглиш 
 Чемпионы Первого Дивизиона: 1985/86, 1987/88, 1989/90 (играющий тренер)
 Кубок Англии: 1986, 1989 (играющий тренер)
 Суперкубок Англии: 1986, 1988, 1989, 1990

Грэм Сунесс 
 Кубок Англии:  1992

Рой Эванс 
 Кубок Лиги:  1995

Примечания

Ссылки 
 The LFC Boot Room web site - history pages 
 Honours at Liverpoolfc.tv
 Honours at LFChistory.net
 Legacy of the Boot room at BBC.co.uk
 Video footage of The Boot Room
 История на LiverBird

ФК «Ливерпуль»